Première Division 1992/93 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 1992/93 (Togo), voetbalcompetitie in Togo